Зингейка — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Светлогорского сельского поселения.

География 
Расположен в южной части района, на берегу реки Зингейки отсюда название.

Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 25 км, до центра сельского поселения поселок Светлогорск — 13 км.

История 
Поселок основан в 1930 году. Несколько лет относился к Горному сельсовету. В советский период на его территории размещалось 5-е отделение совхоза «Горный», а в 2008 году — центральная усадьба и 1-е отделение ЗАО «Зингейское», организованного в 1990 году. В 2012 году ЗАО обрабатывало 8224 га земли.

Население

Историческое население 
В 1958—276, в 1970—329, в 1983—267, в 1995—355.

Улицы 
 Луговая улица
 Набережная улица
 Студенческая улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Детский сад
 Сельский клуб и детская площадка

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района